Wojahn ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Engel-Wojahn (1911–2004), deutsche Kinderbuchautorin
 Jörg Wojahn (* 1971), deutscher EU-Beamter
 Klaus Wojahn (1935–2021), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Wojan